

Géographie 
 Gripp hameau de la commune de Campan Hautes-Pyrénées.

Personnalité 
 Carlo Gripp (1826-1900), dessinateur humoristique français.
 Karl Gripp géologue allemand.
 Parry Gripp chanteur du groupe de pop punk Nerf Herder.

Voir aussi 
 Grippe maladie infectieuse